Població:
 Veïnat del municipi de Corçà (Baix Empordà)
 Curs d'aigua:
 Rissec, a la comarca del Baix Empordà
 Rissec, a la comarca de l'Alt Empordà